Akane (あかね, アカネ) es la palabra japonesa para la rubia (茜, Akane, Rubia cordifloria) y se asocia con el rojo (del tinte rojo a partir de sus raíces). La bandera Hinomaru original fue teñida al utilizar la rubia del pueblo Akane en la Prefectura de Fukuoka.

Akane (nativamente escrito en una variedad de formas) es también un nombre japonés femenino. Este nombre puede referirse a:

Gente 
 Akane Omae (大前 茜, nacida en 1982), una actriz de voz japonesa.
 Akane Ikegami, una diseñadora de caracteres japoneses e ilustradora.
 Akane Sakura (桜 朱音, nacida en 1984), una actriz Adult Video japonés.

Personajes de ficción 
 Akane, la zorra y ángel guardián de Cuentos de Ángel (Tenshi no Shippo). 
 Akane del MMORPG Guild Wars.
 Akane de Harukanaru Toki no Naka de ~ Hachiyoshou.
 Akane, el nombre japonés de Whitney, un personaje de Pokémon.
 Akane en la serie de libros "Leyendas de los Otori" de Lian Hearn.
 Akane Aizawa, en Dai Sentai Goggle V.
 Akane Higurashi, en Mai-HiME, y su Mai-Otome contraparte Akane Soir.
 Akane Karasuma, la seudónimo humana de Sailor Lead Crow, una de los Sailor Animamates en la metaserie Sailor Moon.
 Akane Kimidori, en la serie manga y anime Dr. Slump.
 Akane Kiryu de Project Zero.
 Akane Kisaragi, en el manga Ubunchu.
 Akane Kobayashi, en Doki Doki Horas de Escuela (Sensei no Ojikan).
 Akane Narita, en Hot Gimmick.
 Akane Suzumiya, en Akane Maniax y Kimi ga Nozomu Eien.
 Akane Takigawa, en la serie manga y anime Cross Game.
 Akane Tendo, en la serie manga y anime Ranma ½.
 Akane Toriyasu, personaje de Yandere Simulator.
 Akane Tsunemori, personaje de Psycho Pass
 Akane Yagyu, ("Jubei") del juego de video, Onimusha: Dawn of Dreams.
 Akane Yamano, un personaje de Dual!.
 Akane Owari, un personaje de Super Danganronpa 2.
Akane, geisha del mundo japonés de la segunda temporada de Westworld
Akane Kurokawa, personaje secundario del Manga [Oshi No Ko]